CTR, sigle composé des trois lettres C, T et R, peut faire référence à :
 conseiller technique régional, une fonction dans formation dans les fédérations sportives françaises ;
 Collectivité territoriale de rattachement, le Conseil général pour les Collèges, le Conseil régional pour les Lycées ;
 canon à tir rapide, un concept-clef des penseurs militaires de la Belle Époque ;
 Control traffic Region ou contrôle terminale région, un espace aérien réglementé proche d'un aérodrome ;
 Computing Tabulating Recording Company, l'ancien nom, avant 1924, d'IBM ;
 Council for Tobacco Research, un ancien organisme créé dans les années 1950 par l'industrie du tabac pour maintenir un doute permanent sur la nocivité du produit ;
 Centre de traumatologie et de réadaptation, un centre de réadaptation à Bruxelles en Belgique ;
 Centre de traitement et de réadaptation, une structure intermédiaire entre les services de soins aigus et le retour à domicile en Suisse ;
 Honda Civic Type R, le modèle le plus sportif de la gamme des Civic ;
 Centre technique Renault, situé au 67 rue des Bons Raisins à Rueil ;
 Comité technique radiophonique, un comité dépendant du CSA ;
 Comité du tourisme de la Réunion, selon la liste de sigles et acronymes concernant la Réunion ;
 Crash Team Racing, un jeu vidéo de la série des Crash Bandicoot sorti sur PlayStation ;
 Click Through Rate (en français, taux de clics), le pourcentage de conversion « affichages/clics » des bannières publicitaires sur internet ;
 Ruf CTR (où CTR signifie Groupe C Turbo Ruf), une voiture de sport.
 Carte titres-restaurant

CTR est un code qui peut faire référence à :
 Cattle Creek, en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CTR est une abréviation qui peut faire référence à :
 CounTeR, un mode de chiffrement.

Références